Say You Will — музичний альбом гурту Fleetwood Mac. Виданий 15 квітня 2003 у США і 28 квітня 2003 Британії лейблом Reprise Records. Загальна тривалість композицій становить 75:56. Альбом відносять до напрямку рок.

Список пісень 
 «What's the World Coming To» — 3:47
 «» — 4:11
 "Illume " — 4:50
 «Thrown Down» — 4:02
 «Miranda» — 4:17
 «Red Rover» — 3:57
 «Say You Will» — 3:47
 «Peacekeeper» — 4:10
 «Come» — 5:59
 «Smile at You» — 4:32
 «Running Through the Garden» — 4:33
 «Silver Girl» — 3:59
 «Steal Your Heart Away» — 3:33
 «Bleed to Love Her» — 4:05
 «Everybody Finds Out» — 4:28
 «Destiny Rules» — 4:26
 «Say Goodbye» — 3:24
 «Goodbye Baby» — 3:50

Хіт-паради

Альбом

Сингли

Посилання 

Альбоми Fleetwood Mac
Музичні альбоми 2003
Квітень 2003